Nobuhiko Obayashi – regista e sceneggiatore giapponese
 Ryūsuke Ōbayashi – doppiatore giapponese
 Stazione di Obayashi – fermata ferroviaria a Takarazuka, nella prefettura di Hyōgo in Giappone